Uhlenhorst steht für:
 Uhlenhorst (Damnatz), Ortsteil von Damnatz, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Uhlenhorst (Dänischenhagen), Ortsteil von Dänischenhagen, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Uhlenhorst (Leezen), Wohnplatz von Leezen, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Uhlenhorst (Mühlenbecker Land), Wohnplatz der Gemeinde Mühlenbecker Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Uhlenhorst (Mülheim an der Ruhr), Stadtwald in Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen

 Uhlenhorst (Namibia), Ansiedlung in der Region Hardap in Namibia
 Berlin-Uhlenhorst, Ortslage im Ortsteil Berlin-Köpenick im Bezirk Treptow-Köpenick
 Hamburg-Uhlenhorst, Stadtteil in Hamburg
 Siedlung Uhlenhorst, ein Wohnplatz der Gemeinde Heidesee in Brandenburg

 einen Bahnhof an der ehemaligen Mecklenburg-Pommerschen Schmalspurbahn, heute Endpunkt der Museumsbahn
 der zwischen 1938 und 1946 amtliche deutsche Name der heute russischen Siedlung Lipki (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (Uhlenhorst, bis 1938 Lenkimmen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)

Uhlenhorst ist Namensbestandteil folgender Sportvereine:
 HTC Uhlenhorst Mülheim in Mülheim an der Ruhr
 Uhlenhorster HC in Hamburg
 Klipper Tennis- und Hockey-Club auf der Uhlenhorst e. V., siehe Klipper THC
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 Hamburger Turnerschaft Barmbek-Uhlenhorst 1876
 Hamburger Schachgesellschaft Barmbeck Uhlenhorst Eilbek von 1906 e. V., siehe Hamburger SG BUE

Siehe auch:
 Barmbek-Uhlenhorst
 Eulenhorst